Joachim Andersen (muzikant) (1847), Deens fluitist, dirigent en componist
 Joachim Andersen (voetballer) (1996), Deens voetballer